Godding ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Godding (* 1945), britischer Gitarrist
 Emile Godding (1841–1898), belgischer Genremaler